Крейсерский танк Mk.V «Ковенантер» (), A13 Mk.III — британский средний крейсерский танк периода Второй мировой войны. Был разработан в 1939 году как дальнейшее развитие серии крейсерских танков и замена ненадёжным Mk III и Mk IV. Прототип был построен в мае 1940 года. Всего был произведён 1771 экземпляр. Несмотря на значительное улучшение по сравнению с предшественниками, танк был сочтён неудачным и в боевых действиях участия не принимал. Выпущенные «Ковенантеры» использовались в основном в учебных целях, а также переделывались в мостоукладчики, командирские машины и БРЭМ.

Модификации 
 Cruiser Tank Mk.V, Covenanter Mk I — базовая модель. Производилась фирмами London Midland & Scottish Railway Company, English Electric Company Limited и Leyland Motors Limited. В 1940 — 41 годах построены прототип и 500 серийных танков.
 Cruiser Tank Mk.V*, Covenanter Mk II — модернизация Covenanter Mk I, связанная с улучшением системы охлаждения двигателя. В 1942 году переоборудовано 500 ранее изготовленных танков.
 Cruiser Tank Mk.V**, Covenanter Mk III — улучшена система охлаждения двигателя, повлекшая за собой изменения в конструкции моторно-трансмиссионного отделения. English Electric Company Limited и Leyland Motors Limited в 1941 — 1942 годах выпустили 680 танков.
 Covenanter Mk IV — Covenanter Mk II с дополнительными доработками, но строившийся с нуля. English Electric Company Limited и Leyland Motors Limited в 1942 — начале 1943 года выпустили 590 танков.
 Covenanter CS — вариант, предназначенный для поддержки пехоты и вооружённый трёхдюймовой гаубицей вместо пушки. В небольших количествах выпускался в каждой из модификаций. Всего было построено немногим более 100 машин.
 Covenanter OP — командирский танк. Пушка снималась и заменялась макетом. На освободившемся месте в боевом отделении устанавливалось дополнительное радиооборудование. Из линейных танков было переделано 478 машин.
 Covenanter Bridgelayer — мостоукладчик, способный развернуть 10,2-метровый мост грузоподъемностью до 30 тонн. В 1942 году из Covenanter II и Covenanter IV было переделано 95 машин. Позже еще 5 танков, своими силами, переделали австралийцы.

Состоял на вооружении 
  Великобритания

Литература 
 М.Барятинский. Бронетанковая техника Великобритании 1939-1945 гг. (танки, Лёгкий танк). — М.: Бронеколлекция, выпуск №4, 1996.

Примечания

Ссылки 
 «Ковенантер» на wwiivehicles.com 

Танки по алфавиту
Танки Великобритании периода Второй мировой войны
Средние танки
Крейсерские танки
c
c